BAFA ou Bafa peut faire référence à :
 Le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur en accueils collectifs de mineurs,
 le Lac Bafa, un lac de Turquie,
 Liuhe bafa, un art martial chinois interne.